Anders Hellström kan syfta på:

 Anders Hellström (1877–1940), industriman
 Anders Hellström (född 1962), dansare